Бол:

 Фамилия
 Бол, Бол (род. 1999) — суданский и американский баскетболист, сын Мануте Бола.
 Бол, Мануте (1962—2010) — суданский баскетболист, один из самых высоких игроков в истории НБА.
 Бол, Сес (род. 1995) — нидерландский профессиональный велогонщик.
 Бол, Фемке (род. 2000) — нидерландская легкоатлетка, специалист в беге на 400 метров. 
 Бол, Фердинанд (1616—1680) — голландский художник, гравёр и рисовальщик.
 Бол, Ханс (1534—1593) — фламандский художник и рисовальщик, представитель Северного маньеризма.
 Бол, Ях (род. 1997) — южносуданский футболист.

 Топоним
 Бол — посёлок и одноимённая община на острове Брач, Хорватия.
 Бол — гражданский аэропорт в 14 км от этого населённого пункта.
 Бол — город в регионе Лак, Республика Чад.

Гидроним
 Бол — река в Архангельской области, приток Бола.
 Бол — река в Архангельской области, приток Уктыма.

См. также 
 Болл